Il doppio del torneo di tennis Pattaya Women's Open 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrici Åsa Svensson e Émilie Loit che hanno battuto in finale Evgenija Kulikovskaja e Patricia Wartusch 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Tina Križan /  Yuka Yoshida (quarti di finale)
 Åsa Svensson /  Émilie Loit (campionesse)

 Laurence Courtois /  Alicia Molik (semifinali)
 Rita Grande /  Linda Wild (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 1999